Grand central dispatch — технология Apple, предназначенная для создания приложений, использующих преимущества многоядерных процессоров.
 Greatest common divisor — наибольший общий делитель.
 Gong chan dang — Коммунистическая партия Китая.
 Grand Comics Database — вики-база данных.